Муниципалитет Альмиранте-Браун  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 122 км². Население — 552 902 человек. Плотность населения — 4531,97 чел./км².

Административный центр — Адроге.

История 
Муниципалитет был создан 30 сентября 1873 года. Он был назван в честь национального героя Аргентины адмирала Уильяма Брауна.

География 
Муниципалитет расположен на северо-востоке провинции Буэнос-Айрес.

Муниципалитет граничит:
 на севере — с муниципалитетом Ломас-де-Самора
 на северо-востоке — с муниципалитетом Кильмес
 на востоке — с муниципалитетом Флоренсио-Варела
 на юге — с муниципалитетом Пресиденте-Перон
 на западе — с муниципалитетом Эстебан-Эчеверрия

Важнейшие населённые пункты

Агломерация Альмиранте-Браун 
 входит в агломерацию Большой Буэнос-Айрес

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес